Alving ist der Familienname folgender Personen:

 Barbro Alving (1909–1987), schwedische Journalistin
 Fanny Alving (1874–1955), schwedische Schriftstellerin
 Käte Alving (1896–1974), deutsche Schauspielerin und Synchronsprecherin